Лили има више значења:
 Лили (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Лили (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Лили (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Лили (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Лили (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида

Особе 

 Жан-Батист Лили, француски композитор

 Еванџелин Лили, канадска глумица
 Кристина Лили, америчка глумица